

Scienze umane 
 La forma in linguistica analizza il rapporto tra l'espressione comunicativa e la forma linguistica.
 La forma in grammatica si riferisce alla flessione delle parti variabili del discorso e fa riferimento al costrutto sintattico.
 Con forma in letteratura si indicano le caratteristiche stilistiche di un testo.
La forma in metrica si riferisce alla disposizione delle sillabe e degli accenti nel verso, dei versi e delle rime nelle strofe, delle strofe nel poema.
 La forma in filosofia.
 La forma in diritto.
 Con forma in musica, si indica la sinergia tra tempo e ritmo.
 Con forma nelle arti figurative, si indica ciò che parte dall'espressione del colore puro e dei disegni, fino alla scultura, dove la forma assume spazialità fisiche tridimensionali.
 La forma come convenzione sociale, le convenzioni sociali impongono di rispettare la forma (le forme).
 La forma di governo, se ne intende la sua struttura.

Scienze naturali 
 Forma – in geometria, sinonimo di figura
 Forma – in geometria differenziale.
 Forma – in biologia, il livello più basso nella classificazione scientifica degli organismi viventi (con particolare riferimento al mondo animale)
 Forma – in cosmologia, ipotetica conformazione dell'universo.

Scienze applicate e tecnologia 
 Con forma in architettura si delimita uno spazio vuoto, creando spazi vuoti definiti all'interno di questo.
 Con forma nell'ambito della stampa si identifica la matrice del documento che si intende stampare. Nella stampa tipografica la forma è l'insieme dei caratteri di piombo inchiostrati e successivamente pressati sul foglio, mentre nella stampa litografica essa rappresenta la lastra ottenuta con processi fotografici e chimici dove l'inchiostro si deposita prima di finire su un cilindro di caucciù e da qui sul foglio.
 La forma in archeologia è una tomba scavata nel pavimento delle cripte, dei cubicoli o delle gallerie delle catacombe.
 La forma in fonderia è l'oggetto che contiene la cavità entro la quale verrà effettuata la colata per ottenere il getto.
Forma – oggetto usato in tipografia per la realizzazione dei caratteri mobili

Sport 
 La forma nel kung-fu è una sequenza di movimenti tra loro collegati per formare un esercizio continuo. Può essere anche interpretata come un combattimento contro le ombre e la sua pratica è utile sia a esercitare l'aspetto marziale della disciplina sia i movimenti. Ogni stile ha forme proprie che ne mettono in evidenza le specificità.

Altro 
 Forma – rivista di arti figurative fondata a Roma il 15 marzo 1947 da Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato.

Altri progetti